Ripberg heißen Berge und Erhebungen:
 Ripberg (Hohebach) (bis ca. 390 m), rechter Nebentalsporn am Forellenbach vor Hohebach, Gemeinde Dörzbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Ripberg (Bönnigheim) (um 250 m), rechter Hang der Gießbach-Mulde vor Bönnigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rippberg